Baligand ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Baligand (1881–1930), deutscher Diplomat
 Wilhelm von Baligand (1784–1852), bayerischer Generalleutnant